De derde etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een heuvelrit en werd verreden op 26 augustus 2013 over een afstand van 184,8 km van Vigo naar Lobeira. De Amerikaan Chris Horner kwam als eerste over de streep op een beklimming van derde categorie.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 3e etappe op www.lavuelta.com

03
Ronde van Spanje 201303